Las letras MJ pueden hacer referencia a:

Michael Jackson, músico y estrella del pop estadounidebse.
Michael Jordan, baloncestista profesional estadounidense.
Magic Johnson, jugador de baloncesto.
Mark Jackson, jugador de baloncesto.
Mick Jagger, compositor y vocalista de The Rolling Stones.
Milijulio (mJ) o megajulio (MJ), submúltiplo y múltiplo respectivamente del julio, unidad de energía, trabajo y calor.
Masa joviana, unidad de masa usada en astronomía, que representa la masa del planeta Júpiter.
Líneas Aéreas Privadas Argentinas, según su código IATA.
Mary Jane Watson, personaje ficticio de historietas.
MJ, vocalista y bailarín de Astro
MJ Rodriguez, actriz estadounidense.

Siglas